Župnija Sv. Vid je lahko:

 Župnija Sv. Vid pri Planini, Škofija Celje
 Župnija Sv. Vid nad Cerknico, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sv. Vid nad Valdekom, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Vid pri Ptuju, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Šentvid